Хёфен (Тироль) (нем. Höfen (Tirol)) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Хёфен-Тун (нем. Höfen bei Thun) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Хёфен-на-Энце (нем. Höfen an der Enz) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.